Список серий комиксов о Железном человеке, супергерое вселенной Marvel американского издательства Marvel Comics, включает в себя несколько , множество  и специальных выпусков. Все истории публикуются с 1963 года исключительно издательством Marvel Comics под стандартной маркой, если не указано иное.

Основные серии 
 Tales of Suspense #39—99 (март 1963 — март 1968)
 Iron Man #1—332 (май 1968 — сентябрь 1996)
 Iron Man Annual #1—15 (1970—1971; 1976—1977; 1982—1984; 1986—1987; 1989—1994)
 Iron Man vol. 2, #1—13 [#333—345] (ноябрь 1996 — ноябрь 1997)
 Iron Man vol. 3, #1—89 [#346—434] (февраль 1998 — декабрь 2004)
 Captain America/Iron Man Annual #1998
 Iron Man Annual #1999—2001 (1999—2001)
 Iron Man vol. 4, #1—35 [#435—469] (январь 2005 — январь 2009)
 Iron Man Director of S.H.I.E.L.D. Annual (ноябрь 2007)
 The Invincible Iron Man #1—33 [#470—502], #500—527 [#503—530] (июль 2008 — февраль 2011; март 2011 — декабрь 2012), #500.1
 The Invincible Iron Man Annual (август 2010)
 Iron Man vol. 5, #1—28 [#531—558] (январь 2013 — август 2014), #20.INH
 Iron Man Annual #1 (апрель 2014), Iron Man Special #1 (сентябрь 2014)
 Superior Iron Man, #1—9 [#559—567] (январь 2015 — август 2015)
 Invincible Iron Man vol. 2 #1—14 [#568—581] (декабрь 2015 — декабрь 2016)
 Invincible Iron Man vol. 3 #1—11 [#582—592] (январь 2017 — ноябрь 2017), #593—600 (декабрь 2017 — июль 2018)
 Tony Stark: Iron Man #1—19 (август 2018 — февраль 2020)
 Iron Man vol. 6, #1— (ноябрь 2020 — настоящее)

Хронология

Серии спин-оффы

Ограниченные серии и ван-шоты

Коллекционные издания

Marvel Masterworks: Iron Man

Essential Iron Man

Iron Man Epic Collection

Iron Man Omnibus

Iron Man

Heroes Reborn/Return Era

Iron Man (Vol. 4), Invincible Iron Man (Vol. 1)

Marvel Now! (Era)

Mini-Series

Примечания 

Железный человек